Чемпионат Болгарии по баскетболу среди женщин () — турнир среди болгарских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1945 году, чемпионками которого стала софийская «Раковски». Больше всего титулов у софийской «Славии» — 15.

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Болгарии по баскетболу

Ссылки 
 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Болгарии
Чемпионаты Болгарии